F може да се отнася за:
 F е шестата буква от латинската азбука
 С буквата F се означават градусите по Фаренхайт, например 212'F.
 F е символът на химичния елемент Флуор.
 В музиката с F се означава нотата ФА.